Блекфрайерс (; похідне від  («Чорні монахи») — розповсюдженої назви монахів Ордену Домініканців) може значити:

 Блекфрайерс — район у центральній частині Лондона на місці колишнього пріорату
 Блекфрайерс — автомобільний та пішохідний міст через Темзу в Лондоні
 Блекфрайерс — залізничний міст через Темзу в Лондоні
 Блекфрайерс — станція Лондонського залізничного вузла та Лондонського метрополітену ліній Кільцева та Дистрикт